Dit is een lijst van planetoïden 58701-58800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58701) - || 1998 BR42 ||18 januari 1998 || ODAS
|-
| (58702) Tizianabitossi || 1998 BX43 ||25 januari 1998 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (58703) - || 1998 BH44 ||23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (58704) - || 1998 BA46 ||26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (58705) - || 1998 BN47 ||25 januari 1998 || NEAT
|-
| (58706) - || 1998 CD || 1 februari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (58707) Kyoshi || 1998 CS || 2 februari 1998 || A. Nakamura
|-
| (58708) - || 1998 CX1 ||6 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58709) Zenocolò || 1998 CT2 ||14 februari 1998 || L. Tesi, G. Forti
|-
| (58710) - || 1998 CH3 ||6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (58711) - || 1998 CM3 ||6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (58712) - || 1998 CX4 ||6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (58713) - || 1998 DS || 19 februari 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (58714) - || 1998 DS2 ||16 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58715) - || 1998 DK3 ||22 februari 1998 || NEAT
|-
| (58716) - || 1998 DU4 ||22 februari 1998 || NEAT
|-
| (58717) - || 1998 DE8 ||21 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58718) - || 1998 DN9 ||22 februari 1998 || NEAT
|-
| (58719) - || 1998 DY10 ||17 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58720) - || 1998 DD11 ||19 februari 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| (58721) - || 1998 DX14 ||22 februari 1998 || NEAT
|-
| (58722) - || 1998 DN17 ||23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58723) - || 1998 DU17 ||23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58724) - || 1998 DY17 ||23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58725) - || 1998 DZ18 ||24 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58726) - || 1998 DG19 ||24 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58727) - || 1998 DA21 ||22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58728) - || 1998 DR23 ||19 februari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (58729) - || 1998 DJ24 ||22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58730) - || 1998 DR28 ||26 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (58731) - || 1998 DE32 ||21 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58732) - || 1998 DL34 ||27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (58733) - || 1998 DH35 ||27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (58734) - || 1998 EP || 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (58735) - || 1998 EP2 ||2 maart 1998 || ODAS
|-
| (58736) - || 1998 EO6 ||1 maart 1998 || ODAS
|-
| (58737) - || 1998 EA10 ||14 maart 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58738) - || 1998 EX10 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (58739) - || 1998 EZ11 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (58740) - || 1998 ES12 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (58741) - || 1998 EZ12 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (58742) - || 1998 EG13 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (58743) - || 1998 EJ13 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (58744) - || 1998 EN13 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (58745) - || 1998 FM3 ||20 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (58746) - || 1998 FS3 ||20 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (58747) - || 1998 FJ5 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58748) - || 1998 FB9 ||22 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (58749) - || 1998 FG10 ||24 maart 1998 || ODAS
|-
| (58750) - || 1998 FY10 ||25 maart 1998 || ODAS
|-
| (58751) - || 1998 FZ11 ||24 maart 1998 || NEAT
|-
| (58752) - || 1998 FF12 ||26 maart 1998 || Kleť
|-
| (58753) - || 1998 FO12 ||20 maart 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58754) - || 1998 FT12 ||21 maart 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58755) - || 1998 FS14 ||26 maart 1998 || ODAS
|-
| (58756) - || 1998 FR15 ||28 maart 1998 || ODAS
|-
| (58757) - || 1998 FF18 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58758) - || 1998 FO18 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58759) - || 1998 FZ18 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58760) - || 1998 FB21 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58761) - || 1998 FH24 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58762) - || 1998 FJ24 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58763) - || 1998 FR25 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58764) - || 1998 FE27 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58765) - || 1998 FZ33 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58766) - || 1998 FS34 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58767) - || 1998 FQ39 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58768) - || 1998 FQ40 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58769) - || 1998 FS45 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58770) - || 1998 FM49 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58771) - || 1998 FP49 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58772) - || 1998 FB56 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58773) - || 1998 FE57 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58774) - || 1998 FA58 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58775) - || 1998 FR59 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58776) - || 1998 FG60 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58777) - || 1998 FN65 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58778) - || 1998 FS66 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58779) - || 1998 FA70 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58780) - || 1998 FL70 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58781) - || 1998 FX72 ||26 maart 1998 || ODAS
|-
| (58782) - || 1998 FY72 ||26 maart 1998 || ODAS
|-
| (58783) - || 1998 FN74 ||21 maart 1998 || W. Bickel
|-
| (58784) - || 1998 FJ75 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58785) - || 1998 FT77 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58786) - || 1998 FD78 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58787) - || 1998 FW78 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58788) - || 1998 FW79 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58789) - || 1998 FK80 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58790) - || 1998 FN81 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58791) - || 1998 FH82 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58792) - || 1998 FF84 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58793) - || 1998 FJ84 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58794) - || 1998 FW84 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58795) - || 1998 FE87 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58796) - || 1998 FO94 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58797) - || 1998 FU98 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58798) - || 1998 FU100 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58799) - || 1998 FG103 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (58800) - || 1998 FF104 ||31 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten